South est un mot anglais qui signifie « sud », très fréquent dans les toponymes anglo-saxons. South et The South peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Eddie South (1904-1962), violoniste et chef d'orchestre américain de jazz ;
  (1962-), catcheur américain ;
  (1929-1990), compositeur britannique ;
 James South (1785-1867), astronome britannique ;
  (1986-), joueur de tennis britannique ;
 Mike South (1957-), acteur et directeur de production américain de films pornographiques ;
  (1634-1716), homme d’église anglais ;
  (1929-1957), leader de l’armée républicaine irlandaise ;
 Stephen South (1952-), pilote automobile britannique.

Pseudonyme 
 Dirty South, pseudonyme de Dragan Roganovic, DJ, remixeur, et producteur australien d'origine yougoslave.
 Joe South, pseudonyme de Joseph Alfred Souter (1940-2012), auteur-compositeur-interprète et guitariste américain.

Toponymie 
 , nom de plusieurs îles ;
 South, circonscription électorale irlandaise ;
 , circonscription électorale de Cardiff au Pays de Galles ;
 , circonscription électorale de Luton en Angleterre.

Hydronyme 
 , nom de trois rivières nord-américaines.

Odonyme 
 South Street, rue de la ville anglaise de Londres située dans la cité de Westminster et dans le quartier de Mayfair.

Titre

Littérature 
 , de l'écrivain britannique Ernest Shackleton ;
 , roman de l'écrivain irlandais Colm Tóibín ;
 , nouvelle de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges.

Cinéma et télévision 
  (1959), émission télévisée américaine de .

Presse 
 , magazine américain bimensuel de la ville de Savannah en Géorgie.

Musique

Groupe 
 , groupe de rock anglais de Londres ;
 , groupe de pop-rock anglais formé d’anciens membres du groupe The Beautiful South.

Titres 
 South chanson originale de Nino Ferrer qu'il adapta en Le Sud ;
 South, album de la chanteuse bermudienne Heather Nova ;
 , album de la chanteuse néo-zélandaise  ;
 , album du groupe de rock américain  ;
 , morceau de jazz du pianiste américain Bennie Moten ;
 South, chanson de l'album Some Boots du groupe américain  ;
 South, album du groupe américain d’indie rock  ;
 , chanson du groupe américain de country .

Astronomie 
 , cratère lunaire ;
 , cratère martien.

Patronyme anglais